Cylindroleberididae är en familj av kräftdjur. Cylindroleberididae ingår i överfamiljen Cylindroleberidoidea, ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cylindroleberididae 70 arter. 

Cylindroleberididae är enda familjen i överfamiljen Cylindroleberidoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Cylindroleberididae